Софија од Грчке (; ; Атина, 2. новембар 1938) је бивша краљица Шпаније, пошто је њен супруг потписао абдикацију у корист сина Филипа.

Порекло и младост 
Родила се у Атини, као ћерка Павла Грчког и Фредерике од Хановера. С очеве стране је праунука немачког цара Фридриха III и Викторија од Саксен-Кобург и Готе, ћерке краљице Викторије а с мајчине стране праунука Вилхелма II. Софијин млађи брат је последњи грчки краљ Константин II а њена млађа сестра Ирена је неудата а након мајчине смрти живи са сестром у Мадриду.

За време Другог светског рата, грчка краљевска породица је побегла у Јужноафричку Републику. Када је њен отац протеран из Грчке, током Другог светског рата, она је неко време живела у Египту и Јужноафричкој Републици. Студирала је педијатрију, музику и археологију а говори енглески, француски, немачки, грчки и шпански језик. Године 1960, је представљала Грчку на Летњим олимпијским играма.

Владавина 
Удала се за шпанског краља Хуана Карлоса I, 14. маја 1962. У пратњи свог супрга је била у посети многим страним земљама. Има властиту фондацију, под именом Фондација краљице Софије. Краљица се залаже за борбу против зависности о дрогама а присуствује конференцијама у Шпанији и иноземству. По њој је назван и Национални музеј и уметнички центар Краљица Софија (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) и аеродром Reina Sofía.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1938.
Династија Гликсбург
Билдерберг
Шпанска краљевска породица
Атињани